Mieg est le nom d'une famille industrielle de Mulhouse
Jean Mieg dit après son mariage Jean Mieg-Koechlin (1819-1904) fut maire de Mulhouse de 1872 à 1887.
Dollfus-Mieg et Compagnie, abrégé en DMC, est un important groupe textile des 
Maison Mieg, maison du  située à Mulhouse
Peter Mieg (1906-1990) fut un compositeur, artiste peintre, écrivain et journaliste suisse.